Выражение допрос с пристрастием может означать:

 Допрос с пристрастием — дознавательные мероприятия, сопровождаемые давлением на допрашиваемого
 «Допрос с пристрастием» — французский кинофильм, вышедший в 1977-м году о применении пыток во время боевых действий в Алжире
 «Допрос с пристрастием» — одно из произведений писателя-фантаста Фёдора Березина

См. также 
 Допрос